Improvizacija je aktivnost izrade ili stvaranja bez pripreme, u trenutku izvedbe.

Improvizacija može se odnositi na:
 Improvizacija (glazba)
 Improvizacija (igra)
 Improvizacija (poezija)
 Improvizacija (oratorstvo)
 Improvizacija (kazalište)
 Improvizacija (slikarstvo)